

Миски — місто, центр міського округу, Кемеровська область
 Миски — селище, Каменський район, Алтайський край